Okręty US Navy o nazwie USS  "Waxbill":
 Pierwszy "Waxbill" (AMc-15) był prywatną jednostką zakupioną przez US Navy do przerobienia na trałowiec. W służbie w latach 1940-1944.
 Drugi "Waxbill" (MHC-50) był trałowcem typu YMS-1 (podtyp YMS-446). W służbie, z przerwami, w latach 1944-1958
 Trzeci "Waxbill" (AM-414) miał być budowany w 1945, ale kontrakt na budowę został anulowany.

Waxbill